

Nom commun 
Le nom commun marinier est un synonyme de batelier.

Patronymes 
 Bruno-Marie Béchard Marinier (né en 1964), ingénieur et recteur honoraire de l'Université de Sherbrooke
 Marcelle Berquier-Marinier, peintre du  siècle
 Paul Marinier (1866-1953), auteur-compositeur-interprète français
 Robert Marinier (né en 1954), dramaturge franco-ontarien

Toponymes 
 Archipel Marinier, groupe de trois îles au lac Magog, Québec, Canada

Marinier